Der Begriff Sonnerie (frz. etwa Klingel, Geläut, Alarm) steht für:

 einen Schweizerdeutschen Ausdruck für Klingel
 einen Fachbegriff für ein (großes oder kleines) Uhrenschlagwerk